Miejscowości w USA:
 Franklinville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Franklinville – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Franklinville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Franklinville (ang. Franklinville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Franklinville (ang. Franklinville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph